Świerkocin ist Name folgender Orte in Polen:
 Świerkocin (Olsztynek) (bis 1945: Schwirgstein, Kreis Osterode, Ostpreußen) in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Świerkocin (Grudziądz) (bis 1920 und 1939bis 1945: Tannenrode, Kreis Graudenz, Westpreußen) in der Gmina Grudziądz, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Świerkocin (Witnica) (bis 1945: Fichtwerder, Kreis Landberg (Warthe), Brandenburg) in der Gmina Witnica, Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus